Зильдик () — село в Хивском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Зильдик как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено в 8 км к северо-востоку от административного центра района — с. Хив, недалеко от границы с Табасаранским районом. В 1,5 км к юго-востоку находится с. Межгюль, в 2 км к северо-западу с. Чулак.

Население

Известные уроженцы, жители 
 Абачев, Эседулла Абдулмуминович — Герой Российской Федерации,
 Алиев, Играмотдин Серажутдинович (1947) — советский и украинский учёный
 Кемран Гаджимагомедов — лейтенант вооружённых сил РФ, погибший во время вторжения России в Украину (2022).

Примечания 

Населённые пункты Хивского района
Муниципальные образования Хивского района
Сельские поселения Дагестана